Матерна () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матерна, Амалия (1844—1918) — австрийская оперная певица (драматическое сопрано).
 Матерна, Фридрих (1885—1946) — австрийский и немецкий военачальник, генерал-майор армии Австро-Венгрии, генерал от инфантерии вермахта. См. также 
 Матерн